Лисі гори — ділянка заповідника «Білогір'я» 
 Лисі гори — селище міського типу в Саратовській області 
 Лисі гори — село в Тамбовському районі Тамбовській області

Див. також 
 Лиса Гора